Голл (округ, Джорджія)
Голл (округ, Небраска)
Голл (округ, Техас)